Гібернація (сплячка) — період сповільнення життєвих процесів та метаболізму у тварин.
 Гібернація — енергоощадний режим операційної системи комп'ютера
 Гібернація — штучно створений стан уповільненої життєдіяльності організму в теплокровних тварин і людини.

Див. також 
 «Hibernation» — другий альбом італійського дуету Krisma, що вийшов у 1979 році